Tumbling é ginástica de solo.
Tumbling é uma manobra de parapente.

Desambiguação